Эмилия Кесарийская — древнеримская святая, почитается в Православной и Католической церквях.

Биография 
Эмилия родилась в Каппадокии, провинции Римской империи (ныне Центральная Анатолия, Турция), в конце III — начале IV века. Она родилась в период, когда христианство становилось все более распространенным, бросая вызов языческому римскому правительству.

Эмилия вышла замуж за Василия Старшего и родила девять или десять детей, включая Василия Великого (около 330 года), Макрину Младшую, Петра Севастийского, Григория Нисского и Навкратия.

Её свекровь — Макрина Старшая, и её дочери — Макрина Младшая и , также признаны святыми в Католической церкви (кроме Теосебеи) и Православной церкви.

Эмилия провела бо́льшую часть своих последних лет, живя со своей старшей дочерью Макриной Младшей. Они посвящали свою жизнь христианству и жили в окружении слуг, к которым относились как к равным по настоянию Макрины Младшей.

Эмилия Кесарийская умерла 30 мая 375 года.

Примечания

Литература 
 

Святые по алфавиту
Католические святые
Православные святые
Христианские святые IV века
Женщины IV века